Топталов — русская фамилия; имеет женскую форму Топталова.

Известные носители 
 Топталов, Василий Григорьевич (1909—1941) — советский футболист, защитник. 
 Топталов, Николай Григорьевич (1911—?) — советский футболист, защитник.